Iako je ligu osvojio NK Šarengrad, u viši rang, odnosno 1. ŽNL se plasirao NK Borac Bobota, dok su iz lige ispali NK Tompojevci

Izvori 
 Županijski Nogometni Savez Vukovarsko-srijemske županije 

2014-15
vukovarsko-srijemska-2-vukovar